Il termine Santa Isabel è un toponimo spagnolo e portoghese che letteralmente significa "Santa Isabella" e può assumere diversi significati:

Località 
 
 Santa Isabel – città della provincia di La Pampa
 Santa Isabel – località della provincia di Santa Fe
 
 Santa Isabel (Goiás) – comune del Brasile.
 Santa Isabel (San Paolo) – comune del Brasile.
 Santa Isabel do Ivaí – comune del Brasile.
 Santa Isabel do Pará – comune del Brasile.
 Santa Isabel do Rio Negro – comune del Brasile.
 Santa Isabel do Sul – comune del Brasile, del Rio Grande do Sul.
 
 Santa Isabel – capoluogo del cantone di Santa Isabel nella provincia di Azuay
 
 Santa Isabel (Colombia) – comune del dipartimento di Tolima
 
 Santa Isabel – nome originale di Malabo.
 
 Santa Isabel (Messico) – municipalità dello Stato di Chihuahua, Messico.
 
 Santa Isabel – comune di Panama
 
 Santa Isabel – frazione di Lisbona
 
 Santa Isabel (Porto Rico) – città di Porto Rico.
 
 Santa Isabel (Isole Salomone) – isola delle Isole Salomone.

Altro 
 Santa Isabel – album degli Acustimantico.